Ringstabekk (Oslo), een buurt in Oslo
Ringstabekk (metrostation), een station van de metro van Oslo